Bira - músico brasileiro que acompanha o Programa do Jô
Ubiratã Espírito Santo - ex-jogador do Clube do Remo e do SC Internacional.
Clube Atlético Ubirajá
Bira Valdez
Prince Bira

Desambiguação